Запорожский сельский округ

Российская Федерация

Краснодарский край 

 Запорожский сельский округ Темрюкского района

В упразднённом регионе

Камчатская область 

 Запорожский сельский округ Усть-Большерецкого района

Казахстан

Акмолинская область 

 Запорожский сельский округ Жаксынского района